Interpreter (aus lateinisch interpres ‚Vermittler‘, ‚Erklärer‘) steht für:

 Interpreter, Übersetzungs- und Ausführungsprogramm in der Softwaretechnik
 Interpreter (Entwurfsmuster), Softwareentwicklung
 englisch für Dolmetscher

The Interpreter steht für:

 The Interpreter, Originaltitel von Die Dolmetscherin, Film von Sydney Pollack (2005)
 The Interpreter (Elektronische Zeitschrift), Online-Zeitschrift zur internationalen Politik 
 The Interpreter, Originaltitel von Dolmetscher (2018), Spielfilm von Martin Šulík (2018)

Siehe auch:

 Interpret
 Interpretation (Begriffsklärung)